Der Wettkampf im Bodenturnen der Männer bei den Olympischen Sommerspielen 1936 in Berlin fand vom 10. bis 11. August auf der Dietrich-Eckart-Freilichtbühne statt.

Olympiasieger wurde der Schweizer Georges Miez, vor seinem Landsmann Josef Walter. Da der Deutsche Konrad Frey und  Eugen Mack aus der Schweiz die gleiche Punktzahl erreichten, wurden zwei Bronzemedaillen vergeben.

Format 

Die Turner absolvierten eine Pflichtübung und eine eigene Kür. Die Punkte aus beiden Übungen wurden dabei addiert. Des Weiteren flossen die Ergebnisse in die Wertung des Einzelmehrkampfs ein. Die Ergebnisse der sechs besten Athleten einer Nation flossen in die Wertung des Mannschaftsmehrkampfs ein.

Ergebnisse

Weblinks 

 Ergebnisse bei Sports-reference.com (englisch)

Boden